A Face in the Crowd (film), een Amerikaanse film uit 1957
 A Face in the Crowd (Tom Petty), een nummer van de Amerikaanse muzikant Tom Petty uit 1990